VSP peut faire référence à : 
 vie sociale et professionnelle, une matière enseignée en France en lycée professionnel aux élèves qui préparent un CAP ou un BEP ;
 Viação Aérea do São Paulo, une compagnie aérienne brésilienne, selon la liste des codes OACI ;
 Virtual Storage Platform, une solution matérielle de stockage de données conçue et fabriquée par l'entreprise japonaise, Hitachi ;
 Voith Schneider Propeller, Propulseur Voith Schneider, système de propulsion maritime ;
 Le Virginia State Police, le département de police de la ville de Virginie.
 voiture sans permis une catégorie de véhicules légers